Shivers ist:

 Shivers, ein Musikalbum von Armin van Buuren
 Shivers (Computerspiel), ein Computerspiel
 Shivers II, ein Computerspiel, siehe Shivers II: Harvest of Souls
 der Originaltitel eines Films, siehe Parasiten-Mörder

Shivers ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Shivers (1907–1985), US-amerikanischer Politiker
 Louise Shivers († 2014), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Shiver